Adrenaline, een hormoon en neurotransmitter
Adrenaline (film), een Nederlands-Zuid-Afrikaanse film uit 2003
Adrenaline (album), het debuutalbum van de Amerikaanse band Deftones uit 1995
Adrenaline (DI-RECT), een lied van DI-RECT uit 2002
Adrenaline (Kris Kross Amsterdam, Ronnie Flex & Zoë Tauran), een lied van Kris Kross Amsterdam, Ronnie Flex en Zoë Tauran uit 2022